Желехув () — гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 8503 человека (на 2005 год).

Демография 
Данные по переписи 2005 года:

Соседние гмины 
 Гмина Гужно
 Гмина Клочев
 Гмина Мясткув-Косцельны
 Гмина Соболев
 Гмина Троянув
 Гмина Воля-Мысловска

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства